Jméno a příjmení John Snow nosí více různých osob:

 John Snow – anglický lékař z Yorku
 John Snow (kriketista) – anglický kriketista
 Jon Snow – britský novinář
 Jon Sníh (v originále Jon Snow) – postava Georga R. R. Martina ze série Hra o trůny